Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше…Італія
Італія 1998